Der Begriff Festungsring oder Festungsgürtel benennt: 

 den Ring, den die Türme und Mauern einer kreisförmig angelegten Festungsanlage um eine Stadt oder Burg herum bilden (zum Beispiel wurde die Stadt Köln unter preußischer Verwaltung (seit 1815) mit einem doppelten Festungsring umgeben), siehe Festungsring Köln

 einen Ring von Festungen, die um eine Stadt herum liegen, diese vor Artilliebeschuss schützen sollen und das Belagern der Stadt erschweren sollen – siehe zum Beispiel Festungsring Lüttich, Festung Warschau (19. Jahrhundert), Festung Maubeuge, Festungsring Köln, Fortgürtel um Ingolstadt 

 im weiteren Sinn wird manchmal auch eine Linie von Festungen als 'Festungsring' bezeichnet; dies auch dann, wenn die Festungen keinen vollständigen Kreis bilden. Zum Beispiel baute Frankreich nach dem verlorenen Krieg von 1870/71 eine solche Linie, die Barrière de fer. Ihr nördlicher Teil schützte als 'Festungsring' große Teile von Nord- und Zentralfrankreich, bis er ab etwa 1890 durch die aufkommenden Brisanzgranaten und höhere Schussweiten der Artillerie obsolet wurde.